Le Championnat du monde double mixte de curling 2011 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il a été organisé aux États-Unis dans la ville de Saint Paul dans le Minnesota du 15 au 23 avril 2011.
L'événement s'est tenu conjointement avec les Championnat du monde senior de curling.

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats des sessions
Les heures indiquées correspondent au créneau d'Heure du Centre (UTC-6).

Groupe Bleu

Dimanche 17 avril
Session 1
- 11h30

Session 2
- 15h00

Lundi 18 avril
Session 4
- 08h00

Session 7
- 21h30

Mardi 19 avril
Session 9
- 15h00

Mercredi 20 avril
Session 12
- 08h00

Session 13
11h00

Session 14
- 14h30

Jeudi 21 avril
Session 17
- 08h00

Session 18
11h30

Session 20
- 18h00

Session 21
- 21h30

Groupe Rouge

Dimanche 17 avril
Session 2
- 15h00

Lundi 18 avril
Session 4
- 08h00

Session 6
- 18h00

Session 7
21h30

Mardi 19 avril
Session 8
- 11h30

Session 9
15h00

Session 10
- 18h00

Mercredi 20 avril
Session 12
- 08h00

Session 14
- 14h30

Session 15
- 18h00

Session 16
- 21h30

Jeudi 21 avril
Session 18
- 11h30

Session 19
- 14h30

Groupe Blanc

Dimanche 17 avril
Session 2
- 15h00

Session 3
- 21h30

Lundi 18 avril
Session 5
- 14h30

Session 6
- 18h00 

Session 7
- 21h30

Mardi 19 avril
Session 8
- 11h30

Session 9
- 15h00

Session 11
- 21h30

Mercredi 20 avril
Session 12
- 08h00

Session 15
- 18h00

Session 16
- 21h30

Jeudi 21 avril
Session 17
- 08h00

Session 18
- 11h30

Session 19
- 14h30

Session 20
- 18h00

Tie-breakers
Vendredi 22 avril, 08h00Vendredi 22 avril, 11h30

Playoffs

Feuilles de tournois

Qualification 
Vendredi 22 avril, 15h00

Quart de final
Vendredi 22 avril, 20h00

Demi-finale
Samedi 23 avril, 9h00

Médaille de Bronze
Samedi 23 avril, 14h00

Médaille d'Or
Samedi 23 avril, 14h00

Références

Liens externes 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

2011
Curling double mixte
Curling double mixte 2011
Sport à Saint Paul (Minnesota)
Sport aux États-Unis en avril 2011
Compétition de curling aux États-Unis